Il doppio  del BMW Ljubljana Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Nikola Mektić e Ivan Zovko erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Aljaž Bedene e Grega Žemlja hanno battuto in finale Roberto Bautista-Agut e Iván Navarro 6–3, 6–7(10–12), [12–10].

Teste di serie

  Leonardo Mayer /  Andrés Molteni (quarti di finale)
  Toni Androić /  Nikola Čačić (semifinali)

  Marin Draganja /  Dino Marcan (primo turno)
  Nikola Ćirić /  Goran Tošić (semifinali)

Tabellone

Note 
 

BMW Ljubljana Open 2011